Червоний форт (Аґра)
 Червоний форт (Делі)